Capote, jedna od skupina Ute Indijanaca, danas naseljeni u Coloradu. 
Capote (film) (2005), film Bennett Millera iz 2005
Truman Capote, američki književnik